Il doppio femminile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Betsy Nagelsen e Candy Reynolds che hanno battuto in finale Emilse Raponi e Adriana Villagrán 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Betsy Nagelsen /  Candy Reynolds (Campionesse)
 Emilse Raponi /  Adriana Villagrán (finale)

 Beth Herr /  Amy Holton (primo turno)
 Lisa Bonder /  Gabriela Sabatini (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1984